La temporada de 1998 fue la 50.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo. Se desarrolló entre el 5 de abril y el 25 de octubre de aquel año, iniciándose en Suzuka (Japón) y finalizando en Buenos Aires (Argentina). Se disputaron 14 fechas en tres categorías diferentes.

El Campeonato Mundial para motocicletas de 500cc fue para el australiano Mick Doohan de Honda. El subcampeonato fue para el italiano Max Biaggi (Honda) y el tercer lugar fue para el español Àlex Crivillé, también perteneciente a Honda.

Por su parte el piloto italiano Loris Capirossi, con su Aprilia, se adjudicó el campeonato de la categoría 250cc, superando a su compañero de equipo y compatriota Valentino Rossi. El japonés Kazuto Sakata de Aprilia se adjudicó el campeonato de 125cc.

Calendario

Resultados 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

Clasificación 500cc1998 500cc Entries List at www.f1network.net

Clasificación 250cc

Clasificación 125cc

Participantes

Participantes en 500cc

Referencias

Enlaces externos 

 Moto GP: Análisis de las temporadas 1990-2001

Deportes de motor en 1998
1998